Il y a deux types de reproduction virale : 
 par voie lytique
 par voie lysogenique

Voir aussi 
 Cycles lytique et lysogénique d'un bactériophage.

Virologie